Coppa Intercontinentale 1968 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1968 – edizione del torneo di pallacanestro